Ива́н Мото́рный:
 Моторный, Иван Данилович (1889—1939) — советский военно-морской деятель, главный механик штаба Морских сил Каспийского моря, инженер-флагман 3-го ранга.
 Моторный, Иван Порфирьевич (1918—1973) — Герой Советского Союза.
 Моторный, Иван Сергеевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.